

Zene

Együttesek

 Help, amerikai együttes
 Help, magyar együttes

Albumok

 Help! (1965), a Beatles albuma
 Help (1970), az Azitis albuma
 Help (1971), az amerikai Help együttes albuma

Dalok

 Help! (1965), a Beatles együttes dala
 Help! (Get Me Some Help) (1980), az Ottawan együttes dala

Film 
 Help! (1965), Richard Lester filmje
 Help (a lék) (1990), Tóth Lajos animációs rövidfilmje
 Help (a gong) (1990), Tóth Lajos animációs rövidfilmje